Transport Tycoon (сокр. TT, иногда TTO) (рус. Транспортный магнат) — компьютерная игра, экономическая стратегия в реальном времени, в которой игрок выступает в качестве управляющего транспортной компании и пытается получить максимальную прибыль за счёт перевозки пассажиров и разнообразных грузов по автодорогам, железным дорогам, монорельсовым дорогам, а также водным и воздушным транспортом. Разработчик игры — Крис Сойер ().

Игровой процесс 
Суть игры в создании и успешном развитии транспортного предприятия, которым руководит игрок. Развитие происходит благодаря извлечению прибыли, которая получается от перевозок грузов и пассажиров разнообразным транспортом (железнодорожным, авто, авиа и водным). Игрок начинает игру в начале XX века с паровозами и самолётами типа «кукурузник» или Юнкерс, продолжает играть с дизелями и «Боингами» и заканчивает играть в конце XXI века с маглевами, монорельсами и «Конкордами». Игроки могут прокладывать мосты и тоннели, строить дороги, железные дороги, станции, аэропорты, каналы и акведуки.

Принцип игры 
Карта, на которой проходит игра, содержит множество объектов — города, предприятия (industries), банки, морские нефтяные платформы. Каждый такой объект «производит» и «потребляет» груз определённого вида. Игроку следует построить станции того или иного вида транспорта и перевозить груз от производителя к потребителю.

Объекты отдают производимый груз на станцию, расположенную вблизи, в зависимости от своей производительности (или численности города) и рейтинга станции. Транспортное средство загружает на станции груз, который может увезти, и выгружает весь груз на первой станции, расположенной вблизи объекта, потребляющего этот груз. При выгрузке происходит оплата транспортных услуг, пропорционально расстоянию между станциями, количеству груза и скорости доставки.

Виды транспорта 
 Грузовик (truck). Перемещается по дорогам, перевозит небольшое число груза (кроме пассажиров), дешев, прибыли приносит немного, в качестве конечных точек маршрута используются остановки для грузовиков.
 Автобус (bus). Перемещается по дорогам, перевозит небольшое число пассажиров, дешев, прибыли приносит немного, в качестве конечных точек маршрута используются автобусные остановки.
 Поезд (train). Перемещается по рельсам, может перевозить самое большое количество груза и пассажиров, имеет среднюю цену, приносит самую большую прибыль, в качестве конечных точек маршрута используются вокзалы.
 Самолёт (aircraft). Перемещается по воздуху; вместимость зависит от модели; самый дорогой по цене, приносит среднюю прибыль, в качестве конечных точек маршрута используются аэропорты.
 Вертолёт (helicopter). Перемещается по воздуху, перевозит мало груза, дорог, прибыли приносит немного, в качестве конечных точек маршрута используются аэропорты, вертолётные площадки или морские нефтяные платформы.
 Корабль (ship). Перемещается по воде, перевозит большое число груза, не очень дорог, приносит среднюю прибыль, в качестве конечных точек маршрута используются доки и морские нефтяные платформы.

Виды грузов 
 Пассажиры (passengers). «Производятся» городами и нефтяными платформами, «потребляются» городами, и нефтяными платформами.
 Почта (mail). «Производится» и «потребляется» городами.
 Уголь (coal). Производится угольными шахтами, потребляется электростанциями.
 Железная руда (iron ore). Производится железнорудными шахтами, потребляется сталеплавильнями.
 Зерно (grain), скот (livestock). Производятся фермами, потребляются пищевыми фабриками.
 Сталь (steel). Производится сталеплавильнями, потребляется фабриками.
 Лес (wood). Производится лесами, потребляется лесопилками и целлюлозно-бумажными комбинатами.
 Бумага. Производится целлюлозно-бумажными комбинатами, потребляется городами и типографиями.
 Алмазы. Производится алмазными копями, потребляется банками.
 Золото. Производится золотыми приисками, потребляется банками.
 Еда (food). Производится пищевыми фабриками, потребляется городами.
 Фрукты. Производится фруктовыми плантациями, потребляется пищевыми фабриками.
 Нефть (oil). Производится нефтяными скважинами и нефтяными платформами, потребляется нефтезаводами.
 Товары (goods). Производятся фабриками, лесопилками и нефтезаводами, потребляются городами при наличии в них магазинов.
 Ценности (valuables). «Производятся» и «потребляются» банками.
 Вода. Производится артезианскими скважинами-водокачками, потребляется городскими водонапорными башнями.

Существует минимум три расширения в версии Transport Tycoon Deluxe, в которых перечисленные виды грузов изменены частично (расширения с северным ландшафтом, с полупустынным ландшафтом) или полностью (расширение с «настольным», «игрушечным» ландшафтом, в котором фигурируют конфеты и транспортные средства заменены игрушечными аналогами).

Города 
Города состоят из зданий и улиц. Для каждого здания есть набор уровней потребления грузов (например, 3/4 Passengers, 1/4 Mail и 1/8 Goods). Если в зоне охвата станции есть здания, сумма уровней для которых не меньше 1, станция будет разгружать этот груз с транспорта.

Городская администрация для каждой транспортной компании, работающей в городе или вблизи него, ведёт рейтинг. Рейтинг может упасть, если снести в городе много зданий, или построить станцию и долго не вывозить с неё груз. При низком рейтинге (уровня Mediocre и ниже) город может запретить компании строить станции вблизи города, а также сносить здания (уровни Poor и Appalling). Рейтинг можно повысить, проведя рекламную кампанию в городе или инвестировав в строительство зданий или реконструкцию улиц. Однако, наиболее существенно на рейтинг влияет снос и посадка деревьев, в первом случае рейтинг падает, во втором растёт. Деревья, в частности, приходится сносить при строительстве здания/станции/путепровода, а также при выполнении работ с изменением уровня грунта. Деревья растут сравнительно медленно, соответственно, и рейтинг будет расти медленнее, чем его падение, тем не менее это наиболее эффективный способ поднять его уровень. Можно также поставить в городе статую основателя (на рейтинге это уже не сказывается) компании или купить эксклюзивные права на транспортное обслуживание вблизи города. Так же можно купить эксклюзивное право на работы в этом городе, тогда всё что принадлежит городу будет приносить доход исключительно Вашей фирме.

Названия городов генерируются игрой автоматически при запуске новой игры. Есть три режима названий — английские, американские и европейские. Английские названия состоят из начальной части (Aber-, Trud-, Lennin- и т. д.) и конечной (-bury, -burg, -well…), к ним может добавляется спереди слово Great или Little, также сзади Bridge или Springs.

Оценки 

Обозреватель журнала Next Generation поставил DOS-версии игры четыре из пяти баллов, прокомментировав, что «лучший экономический симулятор после Civilization, новый Transport Tycoon от MicroProse смешивает все особенности Sid Meier’s Railroad Tycoon с видом и лёгкостью SimCity 2000 от Maxis, и добавляет кучу новых возможностей … которые дают игре ощущение, которым она выделяется». Он похвалил игру за графику, «приятную музыку», звуковые эффекты, аддиктивный игровой процесс, и реалистичную симуляцию роста городов и деревень.

Примечания

См. также 

 OpenTTD — активно развивающийся клон TTD, бесплатная программа с открытым кодом.

Ссылки 
 Transport Tycoon навсегда
 
 

Экономические симуляторы
Компьютерные игры, изданные MicroProse
Компьютерные игры 1994 года
Компьютерные игры 1995 года
Игры для Mac OS
Железнодорожные симуляторы
Игры для DOS
Игры для PlayStation
Компьютерные игры с изометрической графикой